Alzou bezeichnet:

 zwei Flüsse in Frankreich
 Alzou (Aveyron), Nebenfluss des Aveyron
 Alzou (Ouysse), Nebenfluss der Ouysse